Ве́рнер () — німецьке чоловіче особове ім'я, яке походить від германського warin («гвардія») в поєднанні з heri, hari («армія»). Скандинавський варіант цього імені пишеться Verner.

Відомі носії прізвища

А 
 Вернер Арбер (;  1929) — швейцарський мікробіолог і генетик, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології (1978).

Б 
 Вернер Баєр (; 1931—2016) — американський економіст, що працював в університеті штату Іллінойс Урбана-Шампейн, професор економіки.
 Вернер Баумбах (; 1916—1953) — німецький військовий льотчик-ас, оберст (1945) Люфтваффе, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами (1942).
 Вернер Берґенґрюн (; 1892—1964) — німецький письменник-прозаїк, поет, перекладач та журналіст.
 Вернер Бест (; 1903—1989) — нацистський державний діяч, юрист, один з керівників СС, обергруппенфюрер СС (1944).
 Вернер Беттенгойзер (; 1886—1959) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал-інженер запасу (1939).
 Вернер фон Бльомберг (; 1878—1946) — німецький воєначальник, генерал-фельдмаршал (1936) Вермахту, у 1933—1938 роках міністр імперської оборони Німеччини.
 Вернер фон Браун (; 1912—1977) — німецький та американський вчений, конструктор ракетно-космічної техніки. головний конструктор ракети A-4 (Фау-2), ракети Сатурн V.
 Вернер фон Брайтгаузен (; ? — після 1264) — 7-й магістр Лівонського ордену в 1262—1264 роках.
 Вернер Брауне (; 1909—1951) — оберштурмбаннфюрер СС, командир Зондеркоманди 11b (Айнзацгруппа «D»), військовий злочинець.
 Вернер Букса (; 1916—1998) — німецький офіцер і письменник, гауптман вермахту, оберст-лейтенант резерву бундесверу, кавалер Лицарського хреста.

В 
 Вернер Віллікенс (; 1893—1961) — німецький державний діяч, доктор права, группенфюрер СС (1938).
 Вернер Вінтер (; 1912—1972) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне, капітан-цур-зее бундесмаріне.
 Вернер ван ден Волкерт (; бл. 1580 — після 1635) — північнонідерландський (голландський) художник і графік першої половини XVII ст.
 Вернер Вольф (; 1922—1945) — німецький офіцер Ваффен-СС, оберштурмфюрер СС, кавалер Лицарського хреста.

Г 
 Вернер Гаазе (; 1900—1950) — оберштурмбаннфюрер СС (1943), один з особистих лікарів Адольфа Гітлера.
 Вернер Гаас (; 1927—1956) — німецький мотогонщик, триразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.
 Вернер Ган (; 1901—1982) — німецький військовик, штурмбаннфюрер СС.
 Вернер Гартенштайн (; 1908—1943) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан, кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Гартманн (; 1902—1963) — німецький офіцер, один з перших підводників крігсмаріне, капітан-цур-зее, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Вернер Гассенпфлюг (; 1901—1976) — німецький міністерський і залізничний чиновник, кавалер Хреста воєнних заслуг.
 Вернер фон Гафтен (; 1908—1944) — німецький старшина, поручник Вермахту, учасник німецького антинацистського руху спротиву.
 Вернер фон Гейденстам (; 1859—1940) — шведський письменник, член Шведської академії з 1912, лауреат Нобелівської премії з літератури (1916).
 Вернер Гейзенберг (; 1901—1976) — німецький фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1932).
 Вернер Генке (; 1909—1944) — німецький офіцер, корветтен-капітан крігсмаріне, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Вернер Герт (; 1923—1944) — німецький льотчик-ас винищувальної авіації, гауптман люфтваффе (листопад 1944, посмертно), кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Гертс (;  1942) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Вернер Герцог (, справжнє прізвище Стипе́тич;  1942) — німецький кінорежисер, продюсер, сценарист, актор.
 Вернер фон Гільза (; 1889—1945) — німецький генерал піхоти вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Вернер Голдберг (; 1919—2004) — військовослужбовець вермахту, що був фотомоделлю в нацистській пропаганді як «ідеальний німецький солдат».
 Вернер Гран (; 1884—1947) — унтершарфюрер СС, співробітник кріпо і гестапо, службовець концтабору Маутгаузен.
 Вернер Грассманн (; 1888—1943) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Вернер Грегорич (;  1958) — австрійський футболіст, нападник, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Вернер Родольфо Гройтер (;  1938) — швейцарський ботанік.

Д 
 Вернер Добберштайн (; 1911—1993) — німецький офіцер, капітан-лейтенант крігсмаріне, кавалер Лицарського хреста.

Е 
 Вернер Еклеф (; 1897—1955) — фінський футболіст, двоборець та гравець у хокей з м'ячем.
 Вернер Ергардт (; 1898—1967) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне (1944) і бундесмаріне (1957).
 Вернер фон Ердманнсдорфф (; 1891—1945) — німецький воєначальник, генерал піхоти вермахту, кавалер Лицарського хреста.

І 
 Ігор Євгенійович Вернер ( 1970) — український військовий і державний діяч, кандидат технічних наук, голова Державної служби статистики України (з 2016 року).

З 
 Вернер Занне (; 1889—1952) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Зомбарт (; 1863—1941) — німецький філософ, соціолог, економіст.

К 
 Вернер Кваст (; 1920—1962) — військовослужбовець люфтваффе, кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Кемпф (; 1886—1964) — німецький військовий діяч, генерал танкових військ вермахту.
 Вернер Кініц (; 1885—1959) — німецький військовий діяч, генерал піхоти вермахту (1938), кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Кок (;  1993) — південноафриканський регбіст, олімпійський медаліст (2016).
 Вернер Кольб (; 1895—1975) — німецький воєначальник, оберфюрер СА і генерал-майор резерву вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Вернер Кольмаєр (; 1924—1974) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Вернер Кох (;  1961) — німецький розробник ВПО, відомий як автор GnuPG (GNU Privacy Guard або GPG).
 Вернер Крайпе (; 1904—1967) — німецький офіцер, генерал авіації, кавалер Німецького хреста в золоті.
 Вернер Краус (; 1884—1959) — німецький актор, відомий ролями у фільмах епохи німецького експресіонізму.
 Вернер Краусс (; 1900—1979) — німецький літературознавець, професор романської філології, учасник антинацистської групи спротиву «Червона капела».
 Вернер Кремер (; 1940—2010) — німецький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Вернер Кьорте (; 1853—1937) — німецький лікар, один з провідних хірургів Німеччини.

Л 
 Вернер Ланге (; 1893—1965) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне (1943), адмірал бундесмаріне, кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Левіш (; 1894—1971) — німецький військово-морський діяч, віце-адмірал крігсмаріне (1944).
 Вернер Лібріх (; 1927—1995) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника, по завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Вернер Ліннемеєр (; 1905—1945) — президент головного поштового управління Дюссельдорфа (1942), доктор юридичних наук, унтер-офіцер Вермахту, кавалер Лицарського хреста Воєнних заслуг.
 Вернер Лічка (;  1954) — чехословацький футболіст, що грав на позиції нападника, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Вернер Лоренц (; 1891—1974) — начальник Головного управління СС з репатріації етнічних німців «Фольксдойче міттельштелле» (ФОМІ), обергруппенфюрер СС (1936), генерал поліції (1942), генерал військ СС (1944).
 Вернер Ляймгрубер (; 1934) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.

М 
 Вернер Маркс (; 1896—1967) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Вернер Марх (; 1894—1976) — німецький архітектор.
 Вернер Мумерт (; 1897—1950) — німецький воєначальник, генерал-майор (1945) Вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами (1944).
 Вернер Мьольдерс (; 1913—1941) — німецький військовий льотчик-ас, оберст (1941) Люфтваффе, перший кавалер Лицарського хреста з дубовим листям‎, мечами та діамантами (1941).

Н 
 Вернер Науманн (; 1909—1982) — німецький державний діяч, журналіст, бригадефюрер СС.
 Вернер Нільсен (; 1904—1992) — американський футболіст, що нападник, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.

О 
 Вернер Ольк (;  1938) — західнонімецький футболіст, захисник, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Вернер фон Орзельн (; бл. 1280—1330) — 17-й великий магістр Тевтонського ордена з 1324 по 1330 рік.
 Вернер Остендорф (; 1903—1945) — німецький офіцер генерал-лейтенант Ваффен-СС, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.

П 
 Вернер Пьочке (; 1914—1945) — німецький офіцер Ваффен-СС, штурмбаннфюрер СС, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.

Р 
 Вернер Ріхтер (; 1893—1944) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста.

С 
 Вернер Садівник (; бл.1250-1280) — австрійський поет XIII століття.
 Вернер фон Сіменс (; 1816—1892) — німецький інженер, винахідник, науковець, промисловець, засновник фірми Siemens, громадський і політичний діяч.

Т 
 Вернер Тіллессен (; 1880—1953) — німецький військово-морський діяч, адмірал крігсмаріне (1932).

Ф 
 Вернер Файманн (;  1960) — австрійський політичний діяч, 12 Федеральний канцлер Австрії (2008—2016).
 Вернер Феклер (;  1945) — німецький футбольний арбітр, арбітр ФІФА з 1983 по 1991 рік.
 Вернер Форсман (; 1904—1979) — німецький хірург і уролог.
 Вернер Форст (; 1892—1971) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям.
 Вернер Фрізе (; 1946—2016) — східнонімецький футболіст, що грав на позиції воротаря, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Вернер фон Фріч (; 1880—1939) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник (1936) Вермахту, головнокомандувач сухопутними військами Німеччини (1935—1938).
 Вернер Фукс (; 1891—1976) — німецький військово-морський діяч, адмірал крігсмаріне (1942), кавалер Лицарського воєнних заслуг з мечами.
 Вернер Футтерер (; 1907—1991) — німецький кіноактор.
 Вернер Фюрбрінгер (; 1888—1982) — німецький офіцер, контрадмірал крігсмаріне.

Ц 
 Вернер Ціглер (; 1916—2001) — німецький офіцер, оберст-лейтенант піхоти (1944) Вермахту, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами (1944).

Ш 
 Вернер Шваб (; 1958—1994) — австрійський драматург і візуальний художник.
 Вернер Шлагер (;  1972) — австрійський настільний тенісист, чемпіон світу (2003) в одиночному розряді серед чоловіків.
 Вернер Шмідт-Гаммер (; 1894—1962) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту, кавалер Лицарського хреста.
 Вернер Шретер (; 1945—2010) — німецький кінорежисер та сценарист.
 Вернер Шроер (; 1918—1985) — німецький військовий льотчик-ас, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами (1945).
 Вернер Штауффахер (; сер. XIII ст.—поч. XIV ст.) — військовий діяч «Вічного союзу» проти герцогства Австрійського.
 Вернер Штеффан (; 1890—1973) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне (1939).
 Вернер Штіхлінг (; 1895—1982) — німецький військово-морський діяч, контр-адмірал крігсмаріне.
 Вернер Штрайб (; 1911—1986) — німецький військовий льотчик-ас, кавалер Лицарського хреста з дубовим листям та мечами (1944).
 Вернер фон дер Шуленбург (; 1875—1944) — німецький дипломат, посол Німеччини в СРСР (1934—1941).

Ю 
 Юрген Верер (; 1925—2002) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Я 
 Вернер Ян (;  1956) — колишній німецький хокеїст, захисник.

Див. також 
 Вернер (прізвище)

Примітки 

Німецькі імена